Sintenis est un nom de famille d'origine germanique.

Personnalités 
Karl Sintenis (1806-1867), philologue classique
Paul Sintenis (1847-1907), botaniste
Renée Sintenis (1888-1965), sculptrice

Homonymie de patronyme